«Буу!» () — американский фильм ужасов 2005 года режиссёра Энтони Ферранте.

Сюжет 
Группа парней и девушек решает провести грядущий Хэллоуин как-нибудь особенно, для чего отправляется на территорию заброшенной больницы, где, по слухам, обитают самые настоящие привидения. Помимо прочих, в состав группы входит девушка Джесси, которая несколько лет назад потеряла мать и, к тому же, обладает паранормальными способностями. Попутно указанной компании в больницу пробирается Аллан, который ищет свою пропавшую сестру Мег, также намеревавшуюся пойти сюда с друзьями. Компания поднимается на третий этаж, ранее служивший отделением для душевнобольных пациентов, а затем оказывается в западне. К жизни пробуждаются населяющие больницу привидения.

В ролях

Номинации 
Номинация на премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов за лучшее DVD-издание фильма.

Примечания

Ссылки 
  
 
 «Буу!» на сайте Allmovie

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы о привидениях
Фильмы о Хэллоуине
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы на английском языке
Фильмы Энтони Ферранте
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях